Bakar hromit je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 311,081 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења бакра‎ 
Једињења хрома‎